A The Red Square Company (Companhia da Praça Vermelha), é uma empresa russa, que trabalha em design.

Eurovisão 
A The Red Square Company, foi a responsável pelo o desenho do logotipo do Festival Eurovisão da Canção 2009, realizado em Moscovo, Rússia.

Empresas da Rússia